La orden de la Beneficencia es el nombre que han recibido distintas órdenes:
 la Orden de la Beneficencia, una orden española fundada en 1856 y 
 la Orden de la Beneficencia es una orden griega fundada en 1948.